mak – nasiona maku lekarskiego
 mak – rodzaj roślin z rodziny makowatych
 Mak – planetoida o numerze katalogowym 9701
 Mak – wieś w Polsce, w województwie mazowieckim, w powiecie żuromińskim, w gminie Bieżuń
 Mak – wieś w Bułgarii, w obwodzie Kyrdżali, w gminie Ardino
 Mak – polska turystyczna żaglowa łódź spacerowa

Zobacz też 

 Geert Mak – holenderski pisarz, dziennikarz, historyk
 Mieczysław Mak-Piątkowski – polski wojskowy i działacz polityczny
 MAK – strona ujednoznaczniająca
 MAC – strona ujednoznaczniająca